Sagger peut désigner :
 un pratiquant du sagging ;
 le missile antichar soviétique filoguidé Malyutka 9M14, suivant son code OTAN.